Paroi (du latin paries, mur ou séparation) est fréquemment employé pour mur, muraille ; il y a néanmoins cette différence entre ces deux mots que le premier se dit plutôt d'une cloison, d'une séparation en planches ou autre élevée entre deux appartements et le mot mur (murus, mænia), s'applique plutôt aux murailles d'enceinte d'une maison, d'une ville, paroi dans dernier sens est tombé en désuétude. Paroi en termes d'eaux et forêts se disait autrefois de plusieurs arbres marqués du marteau de l'arpenteur séparant des parties de forêts appartenant à divers particuliers ou indiquant les limites des coupes de bois. 

Paroi sert aussi dans son acception la plus ordinaire à désigner en anatomie les tuniques des vaisseaux artériels veineux ou autres ainsi que les parties qui forment les limites la clôture de diverses cavités du corps comme les parois du crâne, de la poitrine, du bas ventre Paroi se dit aussi en chimie pour désigner la surface intérieure d'un vase quelconque, certains acides corrodent la paroi de la plupart des récipients dans lesquels on les enferme. 

(Dans Dictionnaire de la conversation et de la lecture. Tome XLII. Paris. 1837) 

Le substantif paroi peut notamment renvoyer à :
 en biologie cellulaire, la paroi cellulaire ;
 en bactériologie, la paroi bactérienne ;
 en botanique, la paroi végétale et la paroi squelettique ;
 en mycologie, la paroi sporique.
 en construction, une paroi peut être un mur ou une cloison si elle est verticale, un plancher, un plafond ou un toit si elle est horizontale ou oblique. Elle est le lieu d'échanges thermiques.

 Parois, ancienne commune française de la Meuse, rattachée à Clermont-en-Argonne ;
 Les Parois, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.